DAF Trucks-TeVe Blad – squadra storica maschile belga di ciclismo su strada
 Jemaat Moul Blad – centro abitato e comune rurale del Marocco
 Tehilla Blad – attrice, nuotatrice, ballerina e cantante svedese